Лупоглав се може односити на:
 Лупоглав (општина)
 Лупоглав (Брцковљани)

Види још 
 Лупоглаво